Лаутербах:
 Лаутербах — город в Германии, районный центр.
 Лаутербах — коммуна в Германии, в земле Баден-Вюртемберг.
 Лаутербах — коммуна в Германии, в земле Тюрингия.

Персоналии 

 Лаутербах, Вольф — немецкий клинический психолог, профессор, директор Психологического института при университете им. Гёте.
 Лаутербах, Вольфганг Адам — немецкий юрист, правовед, педагог.
 Лаутербах, Ингрид (род. 1960) — английская шахматистка, международный мастер (1987) среди женщин.
 Лаутербах, Карл (род. 1963) — немецкий политик, экономист в области здравоохранения.
 Лаутербах, Карл (биолог) (1864—1937) — немецкий естествоиспытатель и географ, путешественник в Новую Гвинею.